Chödrag (tib. chos grags) bezeichnet folgende Personen:
 Dharmakirti
 Geshe Chökyi Dragpa (1898–1972)